Alfvén är ett svenskt efternamn. Offentlig statistik tillgänglig i juni 2018 uppger att 177 personer med efternamnet var bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Alfvén
 Anna-Clara Romanus-Alfvén (1874–1947), läkare
 Anne-Marie Alfvén-Eriksson (1913–2009), bibliotekarie
 Hannes Alfvén (1908–1995), fysiker, nobelpristagare
 Hugo Alfvén (1872–1960), tonsättare
 Inger Alfvén (1940–2022), författare
 Johannes Alfvén (född 1979), skådespelare
 Johannes Alfvén (läkare) (1878–1944)
 Malin Alfvén (född 1947), barn- och föräldrapsykolog
 Margita Alfvén (1905–1962), skådespelare

Se även
 Företeelser uppkallade efter Hannes Alfvén:
 1778 Alfvén, asteroid
 Alfvénlaboratoriet, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm
 Begrepp från plasmafysiken:
 Alfvénhastighet
 Alfvénradie
 Alfvénvåg

 Verk av Hugo Alfvén

Källor

Svenska efternamn